Электрическая микромашина (микроэлектромашина) — электрическая машина переменного или постоянного тока малой мощности (до 750 Вт), предназначенная для работы в системах регулирования и управления, гироскопических устройствах, бытовых приборах.

Классификация 
Электрические микромашины по назначению разделяются на две группы:
 общего применения (коллекторные, синхронные, асинхронные микродвигатели);
 электрические машины устройств и приборов:
 силовые (преобразуют электрическую энергию в механическую),
 информационные (преобразуют угол поворота, угловую скорость и ускорение в электрический сигнал),
 гироскопические,
 преобразователи частоты и напряжения, усилители мощности.

Основные типы микромашин 

 Электромашинные усилители.
 Электрические микродвигатели постоянного тока.
 Асинхронные микродвигатели.
 Синхронные микродвигатели:
 синхронные микродвигатели постоянного вращения;
 синхронные шаговые микродвигатели.
 Тахогенераторы.
 Сельсины.
 Вращающиеся трансформаторы.

Основные требования 
Выделяются две основные группы требований, предъявляемых к электрическим микромашинам:
 общие требования,
 требования, предъявляемые к электрическим микромашинам в зависимости от области применения и условий эксплуатации (специальные требования).

Общие требования 
 Низкая стоимость
 Простота конструкции и ремонтопригодность
 Долговечность

Для микромашин, применяемых в устройствах автоматики и управления, важнейшими являются:
 высокая точность,
 стабильность выходных характеристик,
 быстродействие,
 высокая надёжность.

Специальные требования 
Специальные требования предъявляются к электрическим микромашинам в зависимости от их назначения и условий эксплуатации:
 минимальные размеры и масса (бортовая аппаратура);
 устойчивость к вибрации и ударным нагрузкам (бортовая аппаратура, движущиеся механизмы и машины);
 климатическая и радиационная устойчивость (космическая аппаратура, ядерные установки, тропический климат);
 взрывобезопасность (шахты, рудники, морские суда, газовое оборудование);
 низкий уровень собственных шумов (звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура);
 низкий уровень излучаемых помех (работа в комплекте электронной аппаратуры, радиолокационных установках);
 малое газовыделение (для вакуумного оборудования).

См. также 
 Электрическая машина (значения)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Конструкции электрических машин

Электрические машины